Адам Павласек (; род. 8 октября 1994 года в Биловеце, Чехия) — чешский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Адам один из двух детей Яромира и Ленки Павласек, есть сестра, которую как и мать зовут Ленка. Его родители владельцы небольшой компании.

Начал играть в теннис в возрасте шести лет вместе с отцом, который был тренером по теннису. Любимое покрытие — грунт. Любимым турниром называет Кицбюэль.

Болельщик футбольной команды «Славия» (Прага).

Спортивная карьера 
Первые титулы на турнирах серии «фьючерс» Павласек выиграл в июле 2012 года. В июле 2014 года в парном разряде он выиграл первый титул из серии «челленджер» на турнире в Познани. В марте 2015 года Адам получил первый вызов в состав сборной Чехии в розыгрыше Кубка Дэвиса. В июне того же года в Попраде он впервые победил на «челленджерах» в одиночках.

В мае 2016 года Павласек в качестве лаки-лузера попал на свой первый Большой шлем в основной сетке. Произошло это на Открытом чемпионате Франции, где чешский теннисист добрался до второго раунда. В июне чех взял «челленджер» в Праге и этот результат позволил ему впервые подняться в Топ-100 мирового одиночного рейтинга. В июле на турнире АТП-тура в Кицбюэле Павлашек смог выйти в четвертьфинал. В сентябре он выиграл ещё один «челленджер» в Баня-Луке. По итогам сезона 2016 года Адам впервые финишировал в первой сотне, заняв 75-ю строчку.

Дебютный Открытый чемпионат Австралии в 2017 году Павласек завершил в первом раунде, а Уимблдонский турнир во втором, проиграв на этой стадии одному из лидеров мирового тенниса Новаку Джоковичу.

В мае 2018 года выиграл турнир серии «челленджер» в Риме (Италия), обыграв в финале в упорнейшем трёхсетовом поедике серба Ласло Дьёре. Затем прошёл квалификацию на Открытый чемпионат Франции, где в основной сетке даже дошёл до второго круга, повторив личный лучший результат 2016 года на турнирах серии большого шлема. Проиграл в трёх сетах Диего Шварцману из Аргентины.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (15)

Победы (9) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (7)

Победы (2)

Поражения (5)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Чехии